

Кармін — село в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Кармін — село в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Кармін — село в гміні Добжиця Плешевського повіту Великопольського воєводства